Olle Persson ist der Name folgender Personen:

* Olle Persson (Esperantist) (1912–1987), schwedischer Esperantist
 Olle Persson (Rennfahrer) (Olof Persson), schwedischer Automobilrennfahrer 
 Olle Persson (Informationswissenschaftler) (* 1949), schwedischer Informationswissenschaftler
 Olle Persson (Sänger) (Hans Olle Persson; * 1956/1958), schwedischer Sänger (Bariton)